Nicolae Puiu ist der Name folgender Personen:

* Nicolae Puiu (Boxer) (1935–1970), rumänischer Boxer
 Nicolae Puiu (Geschäftsmann) (1946/1947–2011), rumänischer Geschäftsmann und Fußballfunktionär